{{Infobox Navire
| nom = Enigma
| image = Enigma, Mallorca 2006 - front view.jpg
| légende = LEnigma  à Palma de Majorque
| autres noms = 
| type = Yacht de luxe 
| quille = 
| lancement = 
| voyage inaugural = 
| statut = En service
| longueur = 74,50 m
| largeur = 11,20 m
| tirant d'eau = 3,20 m
| tirant d'air =
| déplacement = 
| port en lourd = 
| tonnage =
| propulsion = 2 moteurs MAN RK280 diesel
| puissance = 2 x  ch + 18 500 ch
| vitesse = 35 nœuds (64,8 km/h)
| pont = 
| passagers =  14
| équipage =  19
| chantier = Blohm + VossHambourg
| armateur = 
| affréteur =  
| pavillon = Saint-Vincent-et-les-Grenadines
| IMO = 1001506
| coût = 
}}Enigma (anciennement ECO et Katana''') est l'un des plus importants yacht de luxe privé mondial.

D'après le magazine Power and Motoryacht, il est la propriété d'Aidan Barclay, fils du magnat des médias britannique David Barclay, qui a récemment acheté le journal Telegraph. Il lui a été vendu après que son ancien propriétaire, Larry Ellison, avait pris livraison de son nouveau yacht le Rising Sun, le  grand yacht privé du monde.

La longueur de l’Enigma est d'environ  (244 pieds). Il a été lancé en 1991 et à l'origine baptisé ECO par son ancien propriétaire, le magnat mexicain Emilio Azcárraga, fondateur et ancien PDG du conglomérat de TV et médias Televisa.

En 1999, l’Enigma subit un lifting aux chantiers Lürssen en Allemagne afin de procéder à une modification complète de la partie arrière, en abaissant le pont arrière de , ainsi qu'à une rénovation de l'intérieur.

Caractéristiques

Le yacht comporte neuf suites luxueuses et le pont arrière a été conçu à l'origine pour porter un hydravion à turbopropulseurs .

Il a été construit par les chantiers navals allemands Blohm & Voss.

L’Enigma est alimenté par deux moteurs diesel Deutz AG BV16M628 produisant chacun  chevaux et une turbine à gaz GE LM1600 produisant  chevaux. Chaque moteur entraîne son propre hydrojet. En raison de la quantité de carburant consommée lors de l'utilisation du moteur à turbine pour la croisière à pleine vitesse, le propriétaire a également commandé un réservoir de carburant de  litres pour fournir des capacités de ravitaillement à mi-parcours.

L’Enigma'' est réputé pour sa conception, y compris pour sa superstructure pyramidale entourée de fenêtres convexes et une conception souple qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 35 nœuds (). Sa vitesse de croisière est de 28 nœuds () pour une autonomie de  milles nautiques

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Yacht
 Liste des plus grands yachts
 Liste des constructeurs de yachts

Liens externes
Photos de l’Enigma sur le site SuperYachtPhotos.com 

Yacht
Nom de bateau
Bateau lancé en 1991
Navire construit à Hambourg